

Sigle 
 Benign prostatic hyperplasia – iperplasia prostatica benigna

Aziende 
 Bank BPH – banca polacca

Codici 
 BPH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto SURIGAO DEL SUR, Bislig, Filippine
 bph – codice ISO 639-3 della lingua botlikh